Rittberger ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Rittberger (* 1975), deutscher Politikwissenschaftler
 Herbert Rittberger (* 1949), deutscher Motorradrennfahrer
 Kevin Rittberger (* 1977), deutscher Regisseur und Autor
 Marc Rittberger (* 1962), deutscher Informationswissenschaftler
 Sabrina Rittberger (* 1997), deutsche Tennisspielerin
 Volker Rittberger (1941–2011), deutscher Rechts- und Politikwissenschaftler
 Werner Rittberger (1891–1975), deutscher Eiskunstläufer und Namensgeber des Sprungs Rittberger
 William Rittberger (1862–1914), deutscher Kaufmann und konservativer Politiker